Фа́тима ан-Набха́ни (; родилась 20 мая 1991 года в Маскате, Оман) — оманская теннисистка; победительница 20 турниров ITF (девять — в одиночном разряде).

Общая информация 
Ан-Набхани начала играть в теннис в четыре года. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (9) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в парном разряде (39)

Победы (11)

Поражения (28)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Омана
Родившиеся в Омане